Genco Gulan (1969) – artista turco
 Nikola Gulan (1989) – calciatore serbo